Guégan peut désigner :

 Anne-Laure Guégan (?-), productrice et monteuse française de cinéma ;
 Élodie Guégan (1985-), athlète française, spécialiste du demi-fond ;
 Gérard Guégan (1940-), écrivain, traducteur, critique de cinéma et journaliste français ;
 Henri Guégan (1926- 2011), acteur et cascadeur français ;
 Hervé Guégan (1963-), footballeur français ;
 Jean-Baptiste Guégan (1983-), chanteur français, sosie vocal de Johnny Hallyday ;
 Maël Guégan (1998-), coureur cycliste français ;
 Olivier Guégan (1972-), footballeur français ;
 Raymond Guégan (1921-2007), cycliste français ;
 Yvonne Guégan (1915-2005), artiste peintre et sculptrice française ;

Patronyme breton